Suzuki Baleno — компактный автомобиль производства компании Suzuki. На экспорт поставлялся также под названием Suzuki Esteem. С 2015 года выпускается второе поколение автомобиля.

Автомобиль выпускался с 1995 года по 2002 год в кузовных версиях трёхдверного хетчбэка, седана и универсала. Модель оснащена бензиновым рядным четырехцилиндровым двигателем рабочим объёмом 1,3, 1,6 и 1,8 л (в зависимости от модификации), мощностью 80, 98 и 121 л.с., усилителем руля, а также турбодизелем объёмом 1,9 литра (75 л.с.) французского производства. В серийную комплектацию входят устройства защиты как от детей, так и от угонщиков. Безопасность поездки обеспечивают: подушки безопасности для водителя и пассажира, усиленные задние и средние дверные стойки, анкерный механизм регулировки высоты ремней безопасности передних сидений.

Второе поколение 

Второе поколение было представлено в сентябре 2015 года на Франкфуртском автосалоне.

Безопасность 
Suzuki предоставили для EuroNCAP 2 автомобиля — со стандартной комплектацией и с дополнительным пакетом безопасности. Оба автомобиля получили разный рейтинг:

Примечания 

Baleno